Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Nancy Gunter 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Nancy Gunter (finale)
 Rosie Casals (semifinali)
 Françoise Dürr (quarti di finale)

 Wendy Overton (semifinali)
 Judy Tegart Dalton (primo turno)
 Val Ziegenfuss (primo turno)
 Mary-Ann Eisel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1972